Caddy to przydomek zwierzęcia rzekomo występującego w Oceanie Spokojnym, niedaleko wybrzeży Ameryki Północnej. Caddy lub Cadborosaurus willsi (proponowana nazwa łacińska), jeden z obiektów badań kryptozoologii, uznawany jest przez zwolenników teorii jego istnienia za odmianę węża morskiego, choć wiele wskazuje na to, iż jest ssakiem. Nazwa Cadborosaurus pochodzi o zatoki Cadboro w Kolumbii Brytyjskiej, a także greckiego słowa sauros, oznaczającego gada. Caddy przypomina rzekomo wiele tzw. potworów z jezior, takich jak Ogopogo czy potwór z Loch Ness.

Zanotowano ponad 300 relacji z rzekomych spotkań z tym stworzeniem, w przeciągu ostatnich 200 lat. Miały one miejsce najczęściej w zatoce San Francisco i Kalifornii. Zwolennicy istnienia potwora odnaleźli nawet rzekome miejsce rozrodu tych stworzeń, w cieśninie Georgia, pomiędzy wyspą Vancouver a wybrzeżem Kolumbii Brytyjskiej.

Cadborosaurus ma przypominać węża, z powodu wydłużonego, cienkiego ciała, mierzącego od 5 do nawet 30 metrów długości. Jednak jego głowa ma być bardzo podobna do końskiej lub wielbłądziej, osadzonej na długiej szyi. Ponadto ma mieć parę niewielkich przednich płetw i dwie duże płetwy tylne, tworzące silny, poziomo umieszczony ogon. Dzięki niemu rzekome zwierzę porusza się z dużą prędkością, dodatkowo wyginając ciało w płaszczyźnie pionowej. Według niektórych relacji, ma osiągać prędkość ponad 40 km/h.

Zobacz też 
 wąż morski (kryptozoologia)
 potwór z Loch Ness
 morgawr

Bibliografia 
 Bousfield Edward L., LeBlond Paul H., Cadborosaurus: Survivor from the Deep, Heritage House Publishing 2000,
 Bousfield Edward L., LeBlond Paul H., An account of Cadborosaurus willsi, new genus, new species, a large aquatic reptile from the Pacific coast of North America, "Amphipacifica", Vol. 1 Suppl. 1 1995, s. 1-25,
 Coleman Loren, Clark Jerome, Cryptozoology A to Z: The Encyclopedia of Loch Monsters, Sasquatch, Chupacabras, and Other Authentic Mysteries of Nature, Simon and Schuster 1999, ,
 Jupp Ursula, Cadboro: A Ship, A Bay, A Sea-Monster, Jay Editions 1988 i 1993

Linki zewnętrzne 
  
 Kanadyjski wąż morski oficjalnie uznany przez naukę 
 Cadoborosaurus i padlina z Naden Harbour: wymarły mezozoiczny gad morski, czy po prostu zła, zła nauka? 
 The Cadborosaurus Watch 
 The Cryptid Zoo: Caddy 

Kryptydy